Peta puede referirse a:

 Peta, un prefijo del Sistema Internacional de Unidades.
 PETA, una organización de los derechos de los animales.
 Río Las Petas, un curso de agua boliviano, en el departamento de Santa Cruz.
 En argot, porro, cigarrillo de marihuana u otras drogas.
 Una localidad del municipio de Nikolaos Skoufas en la unidad periférica de Arta en Grecia.
 Peta, tortuga para la región boliviana.